Lichtenheld ist der Nachname folgender Personen:

 Georg Lichtenheld (1877-nach 1936), deutscher Tierarzt in Deutsch-Ostafrika
 Wilhelm Lichtenheld (1817–1891), deutscher Landschaftsmaler

 siehe auch Lichtenheldt